Сладковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Сладковское сельское поселение — входит в Лабинский район

Свердловская область
 Сладковское сельское поселение — входит в Слободо-Туринский район

Тюменская область
 Сладковское сельское поселение — входит в Сладковский район